Monte San Nicola – montagna del gruppo del Monte Sirente, in Abruzzo
 Monte San Nicola – montagna in Calabria
 Monte San Nicola – collina in Campania, nota per il suo Teatro-tempio omonimo
 Monte San Nicola – montagna dei Monti Carseolani, in Abruzzo
 Monte San Nicola – collina in Puglia